Il Campionato di calcio europeo femminile Under-17 (UEFA European Women's Under-17 Championship) è una competizione calcistica femminile per nazionali Under-17 che si tiene annualmente, riservata ai Paesi affiliati alla UEFA. Serve anche come fase di qualificazione al Campionato mondiale di calcio femminile Under-17.

La competizione fu organizzata per la prima volta nella stagione 2007-2008. Il campionato prevede due fasi: la qualificazione aperta a tutte le nazionali della UEFA e la fase finale a eliminazione diretta, a cui accedono solamente 4 squadre.
Fino al 2013, la fase finale si è svolta a Nyon, in Svizzera. A partire dall'edizione 2014, la fase finale è itinerante e vi partecipano 8 squadre.

Le edizioni 2020 e 2021 sono state cancellate a causa della pandemia di COVID-19.

Albo d'oro

Medagliere

Partecipazioni e prestazioni nelle fasi finali
Legenda

 1ª – Campione
 2ª - Secondo posto
 3ª - Terzo posto
 4ª - Quarto posto
 SF – Semi-finali
 FG – Fase a gironi (dal 2014 in poi)
  •  – Non qualificata
     – Non partecipa alle qualificazioni
    – Nazione ospitante
 Q – Qualificata per il prossimo torneo

Per ogni torneo viene indicata la bandiera del paese ospitante e, tra parentesi, il numero di squadre che vi hanno partecipato.

Note

Voci correlate 
Campionato europeo di calcio femminile
Campionato europeo di calcio femminile Under-19

Collegamenti esterni

 
Competizioni calcistiche europee